Rotman je lahko:
 Rotman, priimek več znanih ljudi
 Rotman, naselje v občini v Juršinci